— японская актриса и певица.

Биография 
Настоящее имя — Юкиэ Ямамура (Ко Сибасаки — это главный персонаж её любимой манги). Она начала свою карьеру в 14 лет, работала во многих телешоу и рекламе. Известность к ней пришла после съёмок в фильме «Королевская битва».

Считается одной из самых красивых японских актрис.

Фильмография 
 47 ронинов (2013)
 Девушка из Шаолиня (2008) Рин Сакуразава/Rin Sakurazawa
 Yôgisha X no kenshin (2008)
 Кулак Северной звезды 3 (Shin kyûseishu densetsu Hokuto no Ken: Raô den — Gekitô no shô)(2007)
 Дороро (Dororo) (2007) роль вора, Дороро
 Галилео (сериал) (Garireo) (2007) Каори Уцуми/Kaoru Utsumi
 Maiko haaaan!!! (2007) Фучико Осава/Fujiko Osawa
 Кулак Северной Звезды (Shin kyûseishu densetsu Hokuto no Ken: Raô den — Jun’ai no shô)(2006) Рейна/Reina
 Звезда префектуры (Kenchô no hoshi) (2006)
 Гибель Японии (2006)
 Воспоминания о Мацуко (Kiraware Matsuko no isshô) (2006)
 Замок Химико (Mezon do Himiko) (2005)
 По следам Джейка (Densetsu no wani Jeiku) (2004)
 Оплакивая любовь в самом центре мира (Sekai no chûshin de, ai o sakebu) (2004)
 Orenji deizu (сериал) (2004)
 Один пропущенный звонок (Chakushin ari) (2003)
 Good Luck!! (сериал) (2003)
 Саундтрек (Soundtrack) (2002)
 И миллион звезд падает с небес (сериал) (Sora kara furu ichioku no hoshi) (2002)
 Драйв (2002) Сакаи Сумири/Sakai Sumire
 Yomigaeri (2002)
 Пугало (Kakashi) (2001) Изуми Миямори/Izumi Miyamori
 Иди (Go Sakurai, Tsubaki) (2001)
 Kewaishi (2001)
 Hashire! Ichiro (2001)
 Токийский расклад (Dong jing gong lüe) (2000)
 Токийская мусорщица (Tokyo gomi onna) (2000)
 Королевская битва (2000) Мицуко Сома/Mitsuko Souma
 Драйв (1997) Сакаи Сумири/Sakai Sumire
 Smap x Smap (сериал) (1996)
 Глава клана Наотора (2017)

Дискография 
Сибасаки дебютировала в музыкальной индустрии в 2002 году с синглом «Trust My Feelings», который был одним из самых успешных хитов J-Pop 2003 года. Её первый альбом достиг 2 места и провел 68 недель в хит-параде Oricon.

Альбомы 
  — February 11, 2004 #2 (440,540 copies sold)
  — December 14, 2005 #4 (113,063 copies sold)
  — April 25, 2007 #3 (119,975 copies sold)
 «Single Best» — March 12, 2008 #1 (558,523 copies sold)
 «The Back Best» — March 12, 2008 #3 (68,897 copies sold)

Синглы 
 «Trust My Feelings» — Released July 24, 2002
  (as Rui) — January 15, 2003
  — June 4, 2003
  — September 3, 2003
  — January 14, 2004
  — August 11, 2004
 «Glitter» — February 16, 2005
 «Sweet Mom» — October 5, 2005
  — February 15, 2006
 «Invitation» — August 9, 2006
 «Actuality» — December 6 2006
 «At Home» — February 21, 2007
  — March 28, 2007
  — May 30, 2007
  (as Koh+; collaboration with Masaharu Fukuyama) — November 21, 2007
  — June 4, 2008
  (as Koh+) — October 1, 2008
 «Kimi no Koe» (Digital Single) — September 13, 2008
  — March 4, 2009
  — September 16, 2009

Примечания

Ссылки 
 Official Kou Shibasaki Universal Music Site
 Kou Shibasaki Official Site
 ThePPN:Shibasaki Kou
 

Артисты, известные под псевдонимами
Stardust Promotion
Исполнители Universal Music Japan
Певцы и певицы в жанре J-pop